Зоджи

 Зоджи (1908—1990) — поэт, прозаик, литературовед, историк Бирмы.
 Зоджи-Ла — перевал в Индии между Сринагаром и Лехом в западных Гималаях.